Honnefelder ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Honnefelder (* 1946), deutscher Verleger und ehemaliger Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels
 Ludger Honnefelder (* 1936), deutscher Philosoph